Clodoaldo Tavares de Santana - Braziliaanse succesvol voetballer geboren in 1949
Francisco Clodoaldo Chagas Ferreira - Braziliaans voetballer geboren in 1978